Gosné (en bretó Goneg, en gal·ló Gosnae) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 1.592 habitants. Limita amb els municipis Saint-Aubin-du-Cormier, Liffré i Ercé-près-Liffré.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Fougères